Aktionsplan von Madrid steht für:
 ein internationaler Aktionsplan über das Altern, 2002, der Weltaltenplan 
 ein Rahmendokument zu Man and Biosphere im Umwelt- und Naturschutz, 2008, siehe Biosphärenreservat

Siehe auch:
 Vertrag von Madrid